Gerhard Poschner (Dumitra, 23 de Setembro de 1969) é um futebolista alemão que jogou no VfB Stuttgart (onde jogou de 1987 a 1990, voltando em 1994 e saindo definitivamente em 1998) durante boa parte da carreira. 

Jogou também por Borussia Dortmund, Venezia, Rayo Vallecano, Rapid Viena, Poli Ejido e Munique 1860, onde fechou a carreira, aos 35 anos.

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do Venezia Football Club
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Club Polideportivo Ejido
Futebolistas do SK Rapid Wien
Futebolistas do TSV 1860 München